Барашкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Барашкино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Барашкино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.